Luig ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Luig (1906–1942), deutscher Komponist
 Klaus Luig (1935–2022), deutscher Rechtshistoriker
 Michael Luig (1950–2014), deutscher Dirigent und Musikhochschullehrer
 Ute Luig (* 1944), deutsche Ethnologin

Siehe auch:
 Luik
 Luick